Альббрукк () — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Вальдсхут.  Население составляет 7276 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 39,69 км². Официальный код  —  08 3 37 002.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга
Общины Баден-Вюртемберга